John Freeman-Mitford kan syfta på:

 John Freeman-Mitford, 1:e baron Redesdale (1748–1830), engelsk jurist och politiker
 John Freeman-Mitford, 1:e earl av Redesdale (1805–1886), engelsk politiker

Se även 
 John Freeman
 John Mitford